Wildlife – gruppo musicale canadese
Wildlife – album dei Mott the Hoople del 1971
Wildlife – EP delle Girlschool del 1982
Wildlife – album dei The Crash del 2001
Wildlife – album dei La Dispute del 2011
Wildlife – film del 2018 diretto da Paul Dano

Pagine correlate 
 Wild Life (disambigua)